Kabura steht für:

 Kabura (Sabuli), ein Ortsteil des osttimoresischen Ortes Metinaro im Suco Sabuli
 Mazda Kabura, ein Konzeptfahrzeug der japanischen Automobilfirma Mazda